Tarnobrzeg est le nom de :

Toponymie
en Pologne
Tarnobrzeg, une ancienne voïvodie entre 1975 et 1998.
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Tarnobrzeg, une ville  
 Powiat de Tarnobrzeg, une powiat